Dear Mr. President () — песня Pink при участии Indigo Girls, которая была записана для четвёртого альбома Pink I'm Not Dead. Pink сказала, что песня — это открытое письмо к президенту США, Джорджу Бушу, и это одна из самых важных песен, которую она написала. Она заявила, что никогда не выпустит её как сингл в США, потому что песня слишком серьёзная для того, чтобы её посчитали пиар-ходом. Потом она была выпущена в Европе, Австралии и Канаде. Клип — это её выступление на Wembley Arena, был включен в список клипов VH1.

Список композиций 
 UK Single
 «Dear Mr. President» [Featuring Indigo Girls] — 4:33
 «Leave Me Alone (I’m Lonely)» [Альбомная Версия] — 3:18
 «Dear Mr. President» [Live] — 4:45
 «Leave Me Alone (I’m Lonely)» [Live] — 4:44

 Belgian Collector’s Set CD1
 «Dear Mr. President» [при участии Indigo Girls] — 4:33
 «Dear Mr. President» [Live] — 4:45
 «Leave Me Alone (I’m Lonely)» [Live] — 4:44

 Belgian Collector’s Set CD2
 «Dear Mr. President» [при участии Indigo Girls] — 4:33
 «Leave Me Alone (I’m Lonely)» [Альбомная Версия] — 3:18
 «Dear Mr. President» [Live] — 4:45
 «Live From Wembley Trailer» [Клип] — 0:59

 Germany Collector’s Set CD1
 «Dear Mr. President» [при участии Indigo Girls] — 4:33
 «Dear Mr. President» [Live] — 4:45
 «Leave Me Alone» (I’m Lonely) [Альбомная Версия] — 3:18
 «Live From Wembley Trailer» [Video] — 0:59

 Germany Collector’s Set CD2
 «Dear Mr. President» [при участии Indigo Girls] — 4:33
 «Who Knew» [Live From Wembley Arena] — 3:29
 «Dear Mr. President» [Live from Wembley Arena] — 4:45

 Australian Tour Collector’s Set CD1
 «Dear Mr. President» [при участии Indigo Girls] — 4:33
 «Who Knew» [Live From Wembley Arena] — 3:30
 «Dear Mr. President» [Live From Wembley Arena] — 4:45
 «On The Road With Pink» [Клип] — 9:43

 Australian Tour Collector’s Set CD2
 «Dear Mr. President» [при участии Indigo Girls] — 4:33
 «U + Ur Hand» [Live From Wembley Arena] — 4:39
 «Dear Mr. President» [Live from Wembley Arena] [Music Video] — 4:53
 «Live From Wembley Trailer» [Клип] — 0:59

Чарты

Сертификации

Технический состав 
 Вокал: Pink и Indigo Girls
 Бэк-вокал: Эмили Салиерс и Эми Рэй
 Микширование: Эл Клэй
 Pro Tools: Кристофер Рохас
 Гитара: Эмили Салиерс
 Координатор производства: Лана Израиль

Примечания 

Синглы Пинк
Протестные песни